peut désigner :
 Bernard Notin (1950), négationniste français ;
 Jean-Christophe Notin (1970), écrivain français.
 Notin, constructeur français de camping-cars fondé en 1921.